Bayerischer Ligapokal steht für:

 Bayerischer Ligapokal (Regionalliga)
 Bayerischer Ligapokal (Bayernliga)